|-
|65001 Teodorescu||2002 AF67|| align=right|15,5|| align=right|3,131|| align=right|0,192|| align=right|3,49|| align=right|5,540||MBA||9. januar 2002||Campo Imperatore||F. Bernardi; A. Boattini
|-
|(65002)||2002 AT70|| align=right|16,1|| align=right|2,287|| align=right|0,150|| align=right|7,01|| align=right|3,458||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65003)||2002 AB71|| align=right|14,3|| align=right|3,030|| align=right|0,060|| align=right|12,42|| align=right|5,273||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65004)||2002 AM71|| align=right|16,3|| align=right|2,386|| align=right|0,222|| align=right|3,05|| align=right|3,686||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65005)||2002 AE77|| align=right|15,4|| align=right|3,001|| align=right|0,075|| align=right|5,40|| align=right|5,197||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65006)||2002 AN78|| align=right|15,9|| align=right|2,667|| align=right|0,052|| align=right|5,23|| align=right|4,355||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65007)||2002 AG81|| align=right|15,2|| align=right|3,044|| align=right|0,118|| align=right|6,21|| align=right|5,310||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65008)||2002 AL81|| align=right|15,8|| align=right|2,527|| align=right|0,101|| align=right|5,76|| align=right|4,016||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65009)||2002 AO81|| align=right|15,5|| align=right|2,675|| align=right|0,065|| align=right|12,51|| align=right|4,375||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65010)||2002 AR82|| align=right|16,1|| align=right|2,170|| align=right|0,130|| align=right|6,31|| align=right|3,197||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65011)||2002 AJ83|| align=right|15,7|| align=right|2,731|| align=right|0,063|| align=right|10,07|| align=right|4,512||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65012)||2002 AE86|| align=right|15,3|| align=right|2,263|| align=right|0,144|| align=right|5,47|| align=right|3,403||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65013)||2002 AO86|| align=right|15,0|| align=right|3,187|| align=right|0,133|| align=right|5,53|| align=right|5,689||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65014)||2002 AU88|| align=right|15,7|| align=right|2,808|| align=right|0,045|| align=right|6,13|| align=right|4,704||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65015)||2002 AX88|| align=right|14,7|| align=right|3,171|| align=right|0,075|| align=right|5,38|| align=right|5,646||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65016)||2002 AF89|| align=right|15,7|| align=right|2,891|| align=right|0,013|| align=right|5,01|| align=right|4,914||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65017)||2002 AD95|| align=right|15,1|| align=right|3,031|| align=right|0,047|| align=right|10,83|| align=right|5,277||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65018)||2002 AK95|| align=right|16,4|| align=right|2,528|| align=right|0,090|| align=right|2,47|| align=right|4,020||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65019)||2002 AC99|| align=right|15,6|| align=right|2,966|| align=right|0,097|| align=right|9,54|| align=right|5,107||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65020)||2002 AW99|| align=right|14,9|| align=right|3,190|| align=right|0,053|| align=right|6,64|| align=right|5,697||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65021)||2002 AY103|| align=right|15,5|| align=right|3,011|| align=right|0,073|| align=right|0,59|| align=right|5,223||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65022)||2002 AQ104|| align=right|15,2|| align=right|3,100|| align=right|0,130|| align=right|0,77|| align=right|5,456||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65023)||2002 AF106|| align=right|15,6|| align=right|3,055|| align=right|0,110|| align=right|2,08|| align=right|5,340||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65024)||2002 AP106|| align=right|15,3|| align=right|2,704|| align=right|0,142|| align=right|4,71|| align=right|4,445||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65025)||2002 AS106|| align=right|14,8|| align=right|3,229|| align=right|0,139|| align=right|0,76|| align=right|5,802||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65026)||2002 AD109|| align=right|15,8|| align=right|2,952|| align=right|0,051|| align=right|3,25|| align=right|5,071||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65027)||2002 AH109|| align=right|15,8|| align=right|2,320|| align=right|0,153|| align=right|6,61|| align=right|3,533||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65028)||2002 AM110|| align=right|15,2|| align=right|2,982|| align=right|0,050|| align=right|11,42|| align=right|5,147||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65029)||2002 AC111|| align=right|15,0|| align=right|3,146|| align=right|0,114|| align=right|6,31|| align=right|5,578||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65030)||2002 AR111|| align=right|14,7|| align=right|3,031|| align=right|0,016|| align=right|10,79|| align=right|5,276||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65031)||2002 AS111|| align=right|15,1|| align=right|2,604|| align=right|0,269|| align=right|13,13|| align=right|4,201||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65032)||2002 AR112|| align=right|16,0|| align=right|2,644|| align=right|0,017|| align=right|5,06|| align=right|4,298||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65033)||2002 AW112|| align=right|16,7|| align=right|2,308|| align=right|0,193|| align=right|4,20|| align=right|3,506||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65034)||2002 AM114|| align=right|16,0|| align=right|2,325|| align=right|0,266|| align=right|4,07|| align=right|3,545||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65035)||2002 AG116|| align=right|14,7|| align=right|2,974|| align=right|0,107|| align=right|11,59|| align=right|5,129||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65036)||2002 AB119|| align=right|14,4|| align=right|3,167|| align=right|0,088|| align=right|2,46|| align=right|5,636||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65037)||2002 AV119|| align=right|17,1|| align=right|2,224|| align=right|0,165|| align=right|0,79|| align=right|3,316||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65038)||2002 AT128|| align=right|15,3|| align=right|2,329|| align=right|0,130|| align=right|5,87|| align=right|3,554||MBA||14. januar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(65039)||2002 AK129|| align=right|14,8|| align=right|3,216|| align=right|0,113|| align=right|2,75|| align=right|5,766||MBA||14. januar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(65040)||2002 AC132|| align=right|15,8|| align=right|2,405|| align=right|0,163|| align=right|6,64|| align=right|3,729||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65041)||2002 AS133|| align=right|15,0|| align=right|2,738|| align=right|0,084|| align=right|10,31|| align=right|4,529||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65042)||2002 AF135|| align=right|15,6|| align=right|2,939|| align=right|0,034|| align=right|2,70|| align=right|5,037||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65043)||2002 AY137|| align=right|15,8|| align=right|3,004|| align=right|0,080|| align=right|2,87|| align=right|5,206||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65044)||2002 AH139|| align=right|15,0|| align=right|3,182|| align=right|0,150|| align=right|7,74|| align=right|5,675||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65045)||2002 AS140|| align=right|17,0|| align=right|2,536|| align=right|0,087|| align=right|2,44|| align=right|4,037||MBA||13. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65046)||2002 AF148|| align=right|15,6|| align=right|2,567|| align=right|0,128|| align=right|16,86|| align=right|4,112||MBA||13. januar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65047)||2002 AE149|| align=right|16,3|| align=right|2,163|| align=right|0,187|| align=right|4,55|| align=right|3,180||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65048)||2002 AW151|| align=right|16,8|| align=right|2,280|| align=right|0,060|| align=right|5,01|| align=right|3,443||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65049)||2002 AV153|| align=right|16,0|| align=right|2,877|| align=right|0,080|| align=right|3,14|| align=right|4,878||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65050)||2002 AZ153|| align=right|16,2|| align=right|2,420|| align=right|0,158|| align=right|2,78|| align=right|3,764||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65051)||2002 AV156|| align=right|15,2|| align=right|2,804|| align=right|0,098|| align=right|4,15|| align=right|4,696||MBA||13. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65052)||2002 AA157|| align=right|15,2|| align=right|2,678|| align=right|0,079|| align=right|9,56|| align=right|4,382||MBA||13. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65053)||2002 AP159|| align=right|14,3|| align=right|3,063|| align=right|0,114|| align=right|13,02|| align=right|5,360||MBA||13. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65054)||2002 AF169|| align=right|14,7|| align=right|2,468|| align=right|0,146|| align=right|13,23|| align=right|3,876||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65055)||2002 AX169|| align=right|17,0|| align=right|3,022|| align=right|0,120|| align=right|0,55|| align=right|5,253||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65056)||2002 AH170|| align=right|15,0|| align=right|2,778|| align=right|0,068|| align=right|5,03|| align=right|4,629||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65057)||2002 AQ171|| align=right|16,8|| align=right|2,272|| align=right|0,144|| align=right|2,19|| align=right|3,424||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65058)||2002 AP173|| align=right|15,3|| align=right|3,012|| align=right|0,084|| align=right|9,19|| align=right|5,228||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65059)||2002 AB176|| align=right|15,2|| align=right|2,808|| align=right|0,067|| align=right|5,25|| align=right|4,704||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65060)||2002 AD177|| align=right|15,2|| align=right|3,014|| align=right|0,054|| align=right|3,26|| align=right|5,231||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65061)||2002 AS179|| align=right|15,4|| align=right|3,165|| align=right|0,082|| align=right|5,33|| align=right|5,629||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65062)||2002 AD181|| align=right|15,1|| align=right|2,708|| align=right|0,073|| align=right|10,74|| align=right|4,455||MBA||5. januar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65063)||2002 AK181|| align=right|14,8|| align=right|3,108|| align=right|0,143|| align=right|14,45|| align=right|5,479||MBA||5. januar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65064)||2002 AN183|| align=right|15,2|| align=right|2,640|| align=right|0,070|| align=right|13,64|| align=right|4,288||MBA||6. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65065)||2002 AL184|| align=right|14,7|| align=right|3,144|| align=right|0,089|| align=right|11,17|| align=right|5,574||MBA||7. januar 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65066)||2002 AU185|| align=right|15,7|| align=right|2,335|| align=right|0,138|| align=right|7,33|| align=right|3,567||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65067)||2002 AE186|| align=right|15,6|| align=right|3,182|| align=right|0,062|| align=right|7,36|| align=right|5,675||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65068)||2002 AK186|| align=right|16,2|| align=right|2,291|| align=right|0,163|| align=right|7,81|| align=right|3,466||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65069)||2002 AL186|| align=right|15,6|| align=right|2,751|| align=right|0,138|| align=right|10,52|| align=right|4,561||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65070)||2002 AD187|| align=right|15,2|| align=right|2,464|| align=right|0,239|| align=right|8,59|| align=right|3,867||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65071)||2002 AJ188|| align=right|14,4|| align=right|3,233|| align=right|0,025|| align=right|15,79|| align=right|5,813||MBA||9. januar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65072)||2002 AP188|| align=right|15,4|| align=right|2,749|| align=right|0,239|| align=right|15,33|| align=right|4,558||MBA||10. januar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65073)||2002 AD189|| align=right|15,3|| align=right|2,966|| align=right|0,207|| align=right|8,36|| align=right|5,107||MBA||10. januar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65074)||2002 AM189|| align=right|15,3|| align=right|2,687|| align=right|0,258|| align=right|12,63|| align=right|4,404||MBA||10. januar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65075)||2002 AU191|| align=right|15,6|| align=right|2,408|| align=right|0,094|| align=right|5,77|| align=right|3,735||MBA||12. januar 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65076)||2002 AF199|| align=right|14,8|| align=right|3,235|| align=right|0,121|| align=right|2,11|| align=right|5,817||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65077)||2002 AB202|| align=right|15,0|| align=right|3,197|| align=right|0,088|| align=right|9,14|| align=right|5,714||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65078)||2002 BR3|| align=right|14,6|| align=right|3,048|| align=right|0,081|| align=right|17,95|| align=right|5,320||MBA||18. januar 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65079)||2002 BV6|| align=right|14,8|| align=right|2,758|| align=right|0,145|| align=right|8,51|| align=right|4,580||MBA||18. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65080)||2002 BE8|| align=right|16,1|| align=right|2,919|| align=right|0,058|| align=right|3,16|| align=right|4,986||MBA||18. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65081)||2002 BS11|| align=right|14,4|| align=right|3,120|| align=right|0,055|| align=right|11,73|| align=right|5,510||MBA||19. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65082)||2002 BA13|| align=right|14,0|| align=right|3,037|| align=right|0,080|| align=right|11,81|| align=right|5,293||MBA||18. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65083)||2002 BL15|| align=right|16,0|| align=right|2,355|| align=right|0,257|| align=right|4,63|| align=right|3,613||MBA||19. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65084)||2002 BJ16|| align=right|15,6|| align=right|2,711|| align=right|0,046|| align=right|2,72|| align=right|4,463||MBA||19. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65085)||2002 BB20|| align=right|16,4|| align=right|3,091|| align=right|0,106|| align=right|0,47|| align=right|5,434||MBA||22. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65086)||2002 BY20|| align=right|14,4|| align=right|2,672|| align=right|0,066|| align=right|22,44|| align=right|4,367||MBA||25. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65087)||2002 BM22|| align=right|14,7|| align=right|3,160|| align=right|0,113|| align=right|15,62|| align=right|5,617||MBA||22. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65088)||2002 BU23|| align=right|15,4|| align=right|2,991|| align=right|0,085|| align=right|10,81|| align=right|5,173||MBA||23. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65089)||2002 BB26|| align=right|15,1|| align=right|2,282|| align=right|0,257|| align=right|27,24|| align=right|3,446||MBA||26. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65090)||2002 BT30|| align=right|15,4|| align=right|2,615|| align=right|0,086|| align=right|15,54|| align=right|4,228||MBA||23. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65091)||2002 CF|| align=right|15,9|| align=right|2,368|| align=right|0,078|| align=right|7,23|| align=right|3,643||MBA||1. februar 2002||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(65092)||2002 CK1|| align=right|14,5|| align=right|2,764|| align=right|0,079|| align=right|13,40|| align=right|4,595||MBA||3. februar 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65093)||2002 CG2|| align=right|14,9|| align=right|2,306|| align=right|0,164|| align=right|6,96|| align=right|3,502||MBA||3. februar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65094)||2002 CU2|| align=right|14,9|| align=right|2,731|| align=right|0,061|| align=right|10,85|| align=right|4,512||MBA||3. februar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65095)||2002 CN3|| align=right|14,4|| align=right|3,142|| align=right|0,068|| align=right|23,37|| align=right|5,569||MBA||3. februar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65096)||2002 CQ3|| align=right|16,7|| align=right|2,343|| align=right|0,249|| align=right|5,88|| align=right|3,586||MBA||3. februar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65097)||2002 CC4|| align=right|11,6|| align=right|5,115|| align=right|0,066|| align=right|24,94|| align=right|11,57||JUT||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65098)||2002 CG5|| align=right|15,0|| align=right|2,325|| align=right|0,249|| align=right|3,63|| align=right|3,544||MBA||4. februar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65099)||2002 CH13|| align=right|15,4|| align=right|2,335|| align=right|0,165|| align=right|6,20|| align=right|3,568||MBA||8. februar 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|65100 Birtwhistle||2002 CR15|| align=right|13,9|| align=right|3,155|| align=right|0,079|| align=right|22,93|| align=right|5,604||MBA||8. februar 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(65101)||2002 CS15|| align=right|13,1|| align=right|3,170|| align=right|0,072|| align=right|23,42|| align=right|5,643||MBA||8. februar 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(65102)||2002 CY17|| align=right|14,6|| align=right|2,361|| align=right|0,252|| align=right|5,36|| align=right|3,626||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65103)||2002 CQ18|| align=right|15,4|| align=right|2,998|| align=right|0,111|| align=right|12,71|| align=right|5,190||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65104)||2002 CK20|| align=right|16,0|| align=right|2,291|| align=right|0,145|| align=right|4,08|| align=right|3,466||MBA||4. februar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65105)||2002 CR26|| align=right|16,1|| align=right|2,450|| align=right|0,113|| align=right|6,52|| align=right|3,834||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65106)||2002 CW26|| align=right|14,6|| align=right|3,194|| align=right|0,029|| align=right|4,56|| align=right|5,706||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65107)||2002 CW31|| align=right|15,2|| align=right|2,808|| align=right|0,074|| align=right|9,45|| align=right|4,705||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65108)||2002 CR33|| align=right|15,4|| align=right|3,109|| align=right|0,003|| align=right|7,60|| align=right|5,482||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65109)||2002 CV36|| align=right|12,2|| align=right|5,187|| align=right|0,031|| align=right|12,62|| align=right|11,82||JUT||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65110)||2002 CO37|| align=right|15,0|| align=right|3,140|| align=right|0,126|| align=right|5,99|| align=right|5,563||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65111)||2002 CG40|| align=right|12,1|| align=right|5,227|| align=right|0,021|| align=right|14,50|| align=right|11,95||JUT||6. februar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(65112)||2002 CR44|| align=right|16,6|| align=right|2,971|| align=right|0,071|| align=right|0,63|| align=right|5,121||MBA||6. februar 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65113)||2002 CD47|| align=right|15,3|| align=right|2,666|| align=right|0,156|| align=right|13,67|| align=right|4,351||MBA||3. februar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(65114)||2002 CH49|| align=right|15,2|| align=right|2,726|| align=right|0,119|| align=right|12,66|| align=right|4,499||MBA||3. februar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(65115)||2002 CK50|| align=right|15,5|| align=right|2,596|| align=right|0,160|| align=right|1,66|| align=right|4,183||MBA||12. februar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(65116)||2002 CH51|| align=right|15,0|| align=right|3,270|| align=right|0,040|| align=right|2,30|| align=right|5,912||MBA||12. februar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(65117)||2002 CW51|| align=right|16,3|| align=right|2,427|| align=right|0,169|| align=right|0,06|| align=right|3,780||MBA||12. februar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(65118)||2002 CD52|| align=right|14,7|| align=right|3,125|| align=right|0,023|| align=right|15,40|| align=right|5,523||MBA||12. februar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(65119)||2002 CF53|| align=right|14,3|| align=right|3,123|| align=right|0,085|| align=right|22,99|| align=right|5,519||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65120)||2002 CB54|| align=right|14,9|| align=right|2,996|| align=right|0,192|| align=right|8,54|| align=right|5,186||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65121)||2002 CT56|| align=right|14,1|| align=right|2,909|| align=right|0,295|| align=right|8,99|| align=right|4,961||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65122)||2002 CB59|| align=right|13,8|| align=right|2,939|| align=right|0,279|| align=right|23,91|| align=right|5,038||MBA||13. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65123)||2002 CN61|| align=right|15,0|| align=right|2,967|| align=right|0,039|| align=right|11,54|| align=right|5,111||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65124)||2002 CV61|| align=right|15,8|| align=right|2,965|| align=right|0,084|| align=right|11,31|| align=right|5,105||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65125)||2002 CQ62|| align=right|14,0|| align=right|3,240|| align=right|0,051|| align=right|17,95|| align=right|5,831||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65126)||2002 CS62|| align=right|14,9|| align=right|3,079|| align=right|0,108|| align=right|10,47|| align=right|5,401||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65127)||2002 CG63|| align=right|14,2|| align=right|2,637|| align=right|0,359|| align=right|12,38|| align=right|4,282||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65128)||2002 CN65|| align=right|14,9|| align=right|3,230|| align=right|0,059|| align=right|8,04|| align=right|5,803||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65129)||2002 CO73|| align=right|15,4|| align=right|3,113|| align=right|0,164|| align=right|6,46|| align=right|5,490||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65130)||2002 CD86|| align=right|15,2|| align=right|2,730|| align=right|0,200|| align=right|14,38|| align=right|4,510||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65131)||2002 CY88|| align=right|15,5|| align=right|3,066|| align=right|0,126|| align=right|2,72|| align=right|5,367||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65132)||2002 CF91|| align=right|16,7|| align=right|2,394|| align=right|0,179|| align=right|2,72|| align=right|3,704||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65133)||2002 CH94|| align=right|16,2|| align=right|2,919|| align=right|0,045|| align=right|3,32|| align=right|4,987||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65134)||2002 CH96|| align=right|13,0|| align=right|5,204|| align=right|0,090|| align=right|1,77|| align=right|11,88||JUT||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65135)||2002 CH99|| align=right|15,5|| align=right|2,754|| align=right|0,067|| align=right|5,66|| align=right|4,571||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65136)||2002 CF101|| align=right|15,8|| align=right|2,875|| align=right|0,073|| align=right|2,80|| align=right|4,875||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65137)||2002 CQ103|| align=right|16,3|| align=right|2,582|| align=right|0,129|| align=right|4,05|| align=right|4,148||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65138)||2002 CX103|| align=right|15,5|| align=right|2,998|| align=right|0,057|| align=right|2,36|| align=right|5,191||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65139)||2002 CE104|| align=right|16,2|| align=right|2,427|| align=right|0,072|| align=right|6,62|| align=right|3,781||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65140)||2002 CV104|| align=right|15,5|| align=right|3,130|| align=right|0,085|| align=right|10,52|| align=right|5,536||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65141)||2002 CL108|| align=right|13,5|| align=right|3,191|| align=right|0,038|| align=right|22,68|| align=right|5,700||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65142)||2002 CK111|| align=right|15,0|| align=right|2,535|| align=right|0,296|| align=right|9,51|| align=right|4,035||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65143)||2002 CY112|| align=right|15,3|| align=right|3,200|| align=right|0,119|| align=right|2,26|| align=right|5,724||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65144)||2002 CO113|| align=right|15,6|| align=right|2,351|| align=right|0,141|| align=right|7,70|| align=right|3,603||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65145)||2002 CG114|| align=right|13,5|| align=right|3,473|| align=right|0,018|| align=right|10,02|| align=right|6,472||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65146)||2002 CT114|| align=right|14,3|| align=right|3,172|| align=right|0,067|| align=right|10,60|| align=right|5,650||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65147)||2002 CN116|| align=right|14,5|| align=right|3,066|| align=right|0,042|| align=right|11,02|| align=right|5,369||MBA||15. februar 2002||Uccle||E. W. Elst; H. Debehogne
|-
|(65148)||2002 CE117|| align=right|15,0|| align=right|2,343|| align=right|0,209|| align=right|9,99|| align=right|3,585||MBA||11. februar 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(65149)||2002 CH122|| align=right|15,8|| align=right|2,992|| align=right|0,003|| align=right|3,22|| align=right|5,173||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65150)||2002 CA126|| align=right|12,9|| align=right|5,290|| align=right|0,073|| align=right|7,44|| align=right|12,17||JUT||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65151)||2002 CR127|| align=right|15,6|| align=right|3,133|| align=right|0,123|| align=right|0,65|| align=right|5,545||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65152)||2002 CU135|| align=right|15,1|| align=right|2,308|| align=right|0,222|| align=right|6,86|| align=right|3,506||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65153)||2002 CK136|| align=right|14,7|| align=right|3,121|| align=right|0,033|| align=right|5,90|| align=right|5,513||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65154)||2002 CH138|| align=right|15,1|| align=right|3,058|| align=right|0,042|| align=right|9,52|| align=right|5,348||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65155)||2002 CP140|| align=right|14,9|| align=right|3,228|| align=right|0,085|| align=right|8,54|| align=right|5,799||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65156)||2002 CG143|| align=right|15,4|| align=right|3,265|| align=right|0,079|| align=right|4,82|| align=right|5,900||MBA||9. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65157)||2002 CB147|| align=right|15,3|| align=right|3,080|| align=right|0,081|| align=right|9,81|| align=right|5,403||MBA||9. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65158)||2002 CT149|| align=right|16,6|| align=right|2,860|| align=right|0,107|| align=right|2,18|| align=right|4,835||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|65159 Sprowls||2002 CN152|| align=right|15,6|| align=right|3,064|| align=right|0,042|| align=right|10,75|| align=right|5,362||MBA||14. februar 2002||Cordell-Lorenz||D. T. Durig
|-
|(65160)||2002 CB157|| align=right|15,6|| align=right|2,778|| align=right|0,085|| align=right|3,03|| align=right|4,628||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65161)||2002 CX159|| align=right|14,1|| align=right|3,184|| align=right|0,169|| align=right|16,11|| align=right|5,681||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65162)||2002 CF161|| align=right|14,9|| align=right|2,746|| align=right|0,158|| align=right|11,01|| align=right|4,550||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65163)||2002 CJ161|| align=right|15,1|| align=right|2,677|| align=right|0,170|| align=right|14,18|| align=right|4,380||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65164)||2002 CF162|| align=right|15,6|| align=right|2,810|| align=right|0,090|| align=right|14,30|| align=right|4,709||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65165)||2002 CR163|| align=right|16,0|| align=right|2,970|| align=right|0,039|| align=right|9,92|| align=right|5,116||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65166)||2002 CJ165|| align=right|14,7|| align=right|3,002|| align=right|0,133|| align=right|12,55|| align=right|5,199||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65167)||2002 CJ166|| align=right|15,8|| align=right|2,740|| align=right|0,069|| align=right|7,07|| align=right|4,535||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65168)||2002 CL166|| align=right|17,1|| align=right|2,391|| align=right|0,185|| align=right|5,37|| align=right|3,697||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65169)||2002 CR167|| align=right|14,5|| align=right|3,220|| align=right|0,075|| align=right|10,23|| align=right|5,777||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65170)||2002 CE170|| align=right|14,5|| align=right|3,194|| align=right|0,051|| align=right|16,02|| align=right|5,706||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65171)||2002 CB173|| align=right|15,0|| align=right|3,084|| align=right|0,046|| align=right|10,87|| align=right|5,415||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65172)||2002 CQ174|| align=right|16,1|| align=right|2,449|| align=right|0,073|| align=right|7,41|| align=right|3,831||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65173)||2002 CP203|| align=right|15,6|| align=right|2,745|| align=right|0,169|| align=right|5,12|| align=right|4,547||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65174)||2002 CW207|| align=right|13,6|| align=right|5,206|| align=right|0,056|| align=right|3,47|| align=right|11,88||JUT||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65175)||2002 CC218|| align=right|16,0|| align=right|2,769|| align=right|0,180|| align=right|3,80|| align=right|4,608||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65176)||2002 CL219|| align=right|16,4|| align=right|2,350|| align=right|0,244|| align=right|3,96|| align=right|3,601||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65177)||2002 CW219|| align=right|15,1|| align=right|2,850|| align=right|0,017|| align=right|2,87|| align=right|4,810||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65178)||2002 CX221|| align=right|14,9|| align=right|3,051|| align=right|0,113|| align=right|10,12|| align=right|5,327||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65179)||2002 CN224|| align=right|13,5|| align=right|5,184|| align=right|0,086|| align=right|2,29|| align=right|11,81||JUT||11. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65180)||2002 CV224|| align=right|17,1|| align=right|2,228|| align=right|0,114|| align=right|6,39|| align=right|3,324||MBA||11. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65181)||2002 CB226|| align=right|15,0|| align=right|2,992|| align=right|0,053|| align=right|11,01|| align=right|5,175||MBA||3. februar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(65182)||2002 CV232|| align=right|16,5|| align=right|2,445|| align=right|0,176|| align=right|2,80|| align=right|3,822||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65183)||2002 CU235|| align=right|15,4|| align=right|3,000|| align=right|0,094|| align=right|11,65|| align=right|5,196||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65184)||2002 CD239|| align=right|15,6|| align=right|3,122|| align=right|0,089|| align=right|9,63|| align=right|5,517||MBA||11. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65185)||2002 CF243|| align=right|16,1|| align=right|2,413|| align=right|0,100|| align=right|5,81|| align=right|3,748||MBA||11. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65186)||2002 CH244|| align=right|15,6|| align=right|2,267|| align=right|0,117|| align=right|5,25|| align=right|3,413||MBA||11. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65187)||2002 CJ246|| align=right|15,7|| align=right|2,938|| align=right|0,085|| align=right|2,14|| align=right|5,034||MBA||13. februar 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65188)||2002 CA247|| align=right|15,8|| align=right|2,767|| align=right|0,159|| align=right|4,58|| align=right|4,601||MBA||15. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65189)||2002 CR247|| align=right|16,3|| align=right|2,611|| align=right|0,066|| align=right|11,50|| align=right|4,218||MBA||15. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65190)||2002 CV247|| align=right|14,5|| align=right|2,896|| align=right|0,363|| align=right|10,31|| align=right|4,928||MBA||15. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65191)||2002 CR257|| align=right|15,1|| align=right|3,174|| align=right|0,177|| align=right|0,35|| align=right|5,654||MBA||6. februar 2002||Kitt Peak||Marc W. Buie
|-
|(65192)||2002 CO261|| align=right|14,8|| align=right|2,909|| align=right|0,107|| align=right|6,22|| align=right|4,960||MBA||7. februar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(65193)||2002 CA263|| align=right|13,7|| align=right|3,245|| align=right|0,031|| align=right|16,18|| align=right|5,843||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65194)||2002 CV264|| align=right|12,5|| align=right|5,122|| align=right|0,016|| align=right|17,13|| align=right|11,60||JUT||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65195)||2002 CD266|| align=right|15,1|| align=right|3,162|| align=right|0,140|| align=right|4,63|| align=right|5,621||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65196)||2002 CF280|| align=right|15,4|| align=right|3,009|| align=right|0,042|| align=right|10,38|| align=right|5,219||MBA||7. februar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65197)||2002 CY282|| align=right|16,7|| align=right|2,179|| align=right|0,050|| align=right|5,53|| align=right|3,216||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65198)||2002 CR286|| align=right|15,6|| align=right|3,125|| align=right|0,148|| align=right|0,33|| align=right|5,523||MBA||8. februar 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65199)||2002 CP287|| align=right|16,4|| align=right|3,077|| align=right|0,010|| align=right|0,78|| align=right|5,397||MBA||9. februar 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65200)||2002 CL294|| align=right|14,2|| align=right|3,051|| align=right|0,054|| align=right|10,57|| align=right|5,329||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65201)||2002 CX294|| align=right|15,2|| align=right|2,976|| align=right|0,086|| align=right|10,81|| align=right|5,133||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65202)||2002 CO304|| align=right|16,3|| align=right|2,303|| align=right|0,093|| align=right|9,57|| align=right|3,495||MBA||15. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65203)||2002 DU|| align=right|14,5|| align=right|3,082|| align=right|0,013|| align=right|10,48|| align=right|5,409||MBA||17. februar 2002||Needville||Needville
|-
|(65204)||2002 DQ12|| align=right|15,2|| align=right|2,689|| align=right|0,273|| align=right|8,91|| align=right|4,408||MBA||22. februar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65205)||2002 DW12|| align=right|12,8|| align=right|5,240|| align=right|0,133|| align=right|8,08|| align=right|12,00||JUT||24. februar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65206)||2002 DB13|| align=right|13,4|| align=right|5,131|| align=right|0,082|| align=right|4,92|| align=right|11,63||JUT||24. februar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65207)||2002 DY13|| align=right|15,3|| align=right|2,713|| align=right|0,271|| align=right|3,17|| align=right|4,468||MBA||16. februar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65208)||2002 DJ16|| align=right|15,2|| align=right|3,067|| align=right|0,092|| align=right|12,16|| align=right|5,369||MBA||19. februar 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65209)||2002 DB17|| align=right|12,0|| align=right|5,133|| align=right|0,089|| align=right|17,59|| align=right|11,63||JUT||20. februar 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65210)||2002 EG|| align=right|12,4|| align=right|5,140|| align=right|0,056|| align=right|16,58|| align=right|11,66||JUT||2. marec 2002||Uccle||E. W. Elst; H. Debehogne
|-
|(65211)||2002 EK1|| align=right|13,5|| align=right|5,149|| align=right|0,029|| align=right|0,11|| align=right|11,69||JUT||6. marec 2002||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(65212)||2002 EU1|| align=right|16,9|| align=right|1,983|| align=right|0,052|| align=right|28,50|| align=right|2,793||MBA||5. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65213)||2002 EC9|| align=right|14,6|| align=right|3,070|| align=right|0,059|| align=right|12,73|| align=right|5,378||MBA||12. marec 2002||Nogales||Tenagra II
|-
|(65214)||2002 EV12|| align=right|17,3|| align=right|2,368|| align=right|0,162|| align=right|1,36|| align=right|3,644||MBA||14. marec 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(65215)||2002 EX13|| align=right|16,5|| align=right|2,292|| align=right|0,121|| align=right|2,06|| align=right|3,469||MBA||3. marec 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(65216)||2002 EZ13|| align=right|12,9|| align=right|5,137|| align=right|0,064|| align=right|7,03|| align=right|11,65||JUT||5. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65217)||2002 EY16|| align=right|13,4|| align=right|5,298|| align=right|0,016|| align=right|3,65|| align=right|12,20||JUT||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65218)||2002 EJ20|| align=right|16,3|| align=right|2,281|| align=right|0,122|| align=right|4,14|| align=right|3,444||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65219)||2002 EY21|| align=right|15,6|| align=right|3,054|| align=right|0,138|| align=right|10,17|| align=right|5,337||MBA||10. marec 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(65220)||2002 EH22|| align=right|15,7|| align=right|2,754|| align=right|0,154|| align=right|10,77|| align=right|4,570||MBA||10. marec 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(65221)||2002 ET22|| align=right|16,2|| align=right|2,754|| align=right|0,026|| align=right|9,71|| align=right|4,569||MBA||10. marec 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(65222)||2002 EM29|| align=right|17,6|| align=right|2,470|| align=right|0,145|| align=right|2,36|| align=right|3,881||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65223)||2002 EU34|| align=right|12,6|| align=right|5,248|| align=right|0,072|| align=right|6,97|| align=right|12,02||JUT||11. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65224)||2002 EJ44|| align=right|12,9|| align=right|5,211|| align=right|0,045|| align=right|15,90|| align=right|11,90||JUT||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65225)||2002 EK44|| align=right|12,8|| align=right|5,276|| align=right|0,081|| align=right|6,97|| align=right|12,12||JUT||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65226)||2002 EQ46|| align=right|16,1|| align=right|2,702|| align=right|0,071|| align=right|2,37|| align=right|4,440||MBA||11. marec 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(65227)||2002 ES46|| align=right|13,3|| align=right|5,265|| align=right|0,027|| align=right|6,38|| align=right|12,08||JUT||11. marec 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(65228)||2002 EH58|| align=right|12,8|| align=right|5,058|| align=right|0,069|| align=right|16,72|| align=right|11,38||JUT||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65229)||2002 EE61|| align=right|13,0|| align=right|5,079|| align=right|0,037|| align=right|7,29|| align=right|11,45||JUT||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65230)||2002 ER71|| align=right|15,9|| align=right|2,790|| align=right|0,020|| align=right|3,48|| align=right|4,659||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65231)||2002 ED74|| align=right|17,6|| align=right|2,355|| align=right|0,131|| align=right|2,10|| align=right|3,613||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65232)||2002 EO87|| align=right|13,0|| align=right|5,225|| align=right|0,039|| align=right|5,93|| align=right|11,95||JUT||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65233)||2002 EW87|| align=right|16,2|| align=right|2,597|| align=right|0,163|| align=right|12,14|| align=right|4,185||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65234)||2002 ET95|| align=right|15,5|| align=right|2,662|| align=right|0,197|| align=right|10,11|| align=right|4,344||MBA||14. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65235)||2002 EG97|| align=right|15,5|| align=right|2,316|| align=right|0,250|| align=right|22,65|| align=right|3,525||MBA||11. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65236)||2002 EW97|| align=right|13,2|| align=right|3,943|| align=right|0,140|| align=right|7,85|| align=right|7,828||HLD||12. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65237)||2002 EY97|| align=right|15,4|| align=right|3,051|| align=right|0,238|| align=right|5,13|| align=right|5,328||MBA||12. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65238)||2002 EZ97|| align=right|15,6|| align=right|2,690|| align=right|0,057|| align=right|6,70|| align=right|4,411||MBA||12. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65239)||2002 EV101|| align=right|15,6|| align=right|2,834|| align=right|0,166|| align=right|12,68|| align=right|4,771||MBA||6. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65240)||2002 EU106|| align=right|12,9|| align=right|5,258|| align=right|0,086|| align=right|8,23|| align=right|12,06||JUT||9. marec 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65241)||2002 EP110|| align=right|15,3|| align=right|2,576|| align=right|0,175|| align=right|8,44|| align=right|4,133||MBA||9. marec 2002||Catalina||CSS
|-
|(65242)||2002 EW115|| align=right|15,9|| align=right|2,390|| align=right|0,088|| align=right|7,52|| align=right|3,694||MBA||10. marec 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(65243)||2002 EP118|| align=right|12,9|| align=right|5,291|| align=right|0,068|| align=right|1,71|| align=right|12,17||JUT||10. marec 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65244)||2002 ED126|| align=right|13,2|| align=right|3,994|| align=right|0,200|| align=right|7,35|| align=right|7,981||HLD||12. marec 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65245)||2002 EH130|| align=right|12,6|| align=right|5,237|| align=right|0,020|| align=right|15,64|| align=right|11,99||JUT||12. marec 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65246)||2002 EH146|| align=right|14,7|| align=right|3,143|| align=right|0,216|| align=right|9,23|| align=right|5,572||MBA||14. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65247)||2002 FR|| align=right|16,0|| align=right|2,755|| align=right|0,043|| align=right|5,57|| align=right|4,572||MBA||18. marec 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(65248)||2002 FN4|| align=right|15,6|| align=right|2,997|| align=right|0,126|| align=right|3,40|| align=right|5,187||MBA||20. marec 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(65249)||2002 FF6|| align=right|14,0|| align=right|2,630|| align=right|0,072|| align=right|26,70|| align=right|4,265||MBA||20. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65250)||2002 FT14|| align=right|13,3|| align=right|5,179|| align=right|0,149|| align=right|4,03|| align=right|11,79||JUT||16. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov